Влади́мирская пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Владимирская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Владимирская площадь — ныне не существующая площадь в Красноярске.

Украина 
 Владимирская площадь — площадь в городе Лубны.
 В Киеве:
 Владимирская площадь — ныне не существующая площадь, Новое Строение.
 Владимирская площадь — прежнее название площади Славы.

См. также 
 Владимирская улица
 Владимирский проезд
 Владимирский проспект